Baars steht für:
 Baars (Apenburg-Winterfeld), Ortsteil von Apenburg-Winterfeld im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Baars ist der Familienname folgender Personen:
 Ab Baars (* 1955), niederländischer Jazz-Saxophonist und Klarinettist
 Bernard Baars (* 1946), amerikanischer Kognitionswissenschaftler
 Ernst Baars (1894–1969), deutscher Chemiker
 Ernst Georg Baars (1864–1949), evangelischer Theologe
 Gerald Baars (* 1953), deutscher Fernsehjournalist
 Günter Baars (* 1943), Chemiker und Chemiedidaktiker
 Hans Baars-Lindner (1925–2014), deutscher Segler
 Henk Baars (* 1960), niederländischer Radrennfahrer
 Ingrid Baars (* 1969), niederländische Künstlerin
 Jan Baars (1903–1989), niederländischer Politiker
 Karl August Baars (1875–1942), estnischer Politiker

Siehe auch:
 Bahrs